Fleischhauer steht für:
 Fleischer, eine Berufsbezeichnung
 Fleischhauer (Familienname), ein Familienname
 Autohaus Jacob Fleischhauer, ein deutsches Autohandelsunternehmen